Иезуитский коллегиум   -  часть крепости, объемлет комплекс зданий, как дошедшие до наших дней, так и погибшие.  Находится в городе  Даугавпилс Латвия.

Описание 
Здание  H - образной  формы,  в  два  этажа,  главный  фасад выходит на  Константиновскую улицу, крылья обнимают внутренний двор. К зданию ведёт аппарель/пандус от Императорской улицы, мощён булыжником и дошёл до наших дней. Находится в периметре улиц - Константиновской, Императорской, Михайловской на холме в крепости, напротив Михайловских ворот, за коллегиумом через Константиновскую улицу размещается Инженерный арсенал. Справа  через  Михайловскую улицу – Артиллерийский арсенал. Недалеко от внутреннего двора  находится  могила Коменданта  в 1882-1884 годах Динабургской крепости  Георгия  Васильевича Пиленко  (1817-1884). Перед внутренним двором  прямоугольный газон, обсаженный деревьями,  скрывает  фундаменты бывшего на этом месте собора братьев иезуитов.

История 
Иезуиты появились в Динабурге в 1620-х  годах, когда они бежали в ходе шведско-польской  или  польско-шведской  войны 1600 - 1629 годов из Видземе ( Северных районов  Инфлянтов) в  более спокойную Латгалию (Инфлянты) . Здесь основали  коллегиум, школу  при нём  (приводятся разные годы основания школы 1625,1630,1631).  Построили первоначально деревянный храм (в 1626 году в ознаменование одержанной над шведами победы воеводой Гонсевским был выстроен костел и при нем основана коллегия иезуитов ),  позднее сооружён каменный храм в  стиле Барокко (1746-1769). "Его[костел]заложили одновременно с иезуитской коллегией, располагавшейся тут же, на месте нынешней крепости ". Здание коллегиума  построено в конце 17-го – нач. 18 века. "Русские мастера возводили иезуитскую коллегию в Динабурге ". В начале строительства крепости в 1810 году, холм  вошёл  в территорию будущей крепости,  огорожен  главным  валом. В  1811 году в апреле месяце, правительство заплатило иезуитам за земли, здание коллегиума и собор  300 тыс. рублей  компенсации, они переехали в  Креславку (Краславу)  40  километров  восточнее Динабурга. C  1811 по 1828 год  велась переделка  церкви иезуитов  в  православный Крепостной  собор, устроен алтарь, иконостас,  освящен во имя  Рождества Христова.

1 Латвийская республика 
Переделки в соборе, устроены три алтаря, лютеранский в центре, по бокам католический и православный, службы для солдат гарнизона трех  конфессий.

Немецкая оккупация 
Считается, что при отступлении немцев из города, 27 июля 1944 года,  взорваны две башни собора.

Военное училище 
В  здании коллегиума  в правом крыле  работала 8-летняя  школа 1949-2003, в центре  Штаб училища до 1975, в левом крыле  офицерская столовая. В период 1948-1959 годов  полуразрушенный собор полностью снесён, на  его месте  устроен газон. Открыт в 1973 году памятник  Слава советской авиации! с самолетом  Миг-19 с  в год 25 -летия  училища (1948).

Настоящее время 
Здание приватизировано, пятый владелец, разрушается, переходит из рук в руки,  владельцы ничего не делают для его сохранения. В 2022 году город достиг обмена участка собственности на друге земли в градишке, сия территория перешла градишке .

Будущее 
Возможно существование гостиницы.

Интересные факты 
Ротан,  Ян  -  21 генерал  Ордена иезуитов  (1829-1853),  в 1804-1809 годах жил и работал в Динабурге, здесь вступил в Орден иезуитов. Осенью 2011 года  ходатайство общества хранителей памяти Яна Ротана из Нидерландов  о установке памятного знака на стене Иезуитского коллегиума.

Примечания 

Даугавпилсская крепость
Иезуитские колледжи
Образование в Даугавпилсе
Католицизм в Латвии